Шафранов — російське прізвище. Відомі носії:

 Шафранов Віталій Дмитрович (1929—2014) — радянський і російський фізик. Академік РАН (1997).
 Шафранов Костянтин Віталійович (*1968) — казахський хокеїст, правий нападник.
 Шафранов Петро Григорович (1901—1972) — радянський генерал, Герой Радянського Союзу (1945).
 Шафранов Петро Олександрович (1859—?) — російський історик.

Російські прізвища